Теймуров — фамилия. Женская форма фамилии — 

 Известные носители 
 Теймуров, Марк Германович (род. 1997) — российский сноубордист, выступающий в слоупстайле и биг-эйре.
 Теймуров, Мушфиг Эльшан оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, защитник.
 Теймуров, Наги Ислам оглы (род. 1930) — виноградарь, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Теймуров, Ризван Рахман оглы (1967—1991) — Национальный Герой Азербайджана.

Теймурова